Harwood kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Harwood,

Storbritannien 

 Harwood Water, vattendrag, Skottland, 
 Harwood, Durham, ort, England, Forest and Frith, 
 Harwood, Greater Manchester, ort, England, Bolton, 
 Harwood, Northumberland, ort, England, Hollinghill,

USA 

 Harwood, North Dakota, ort, Cass County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar